Indie wystartowały po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1934 roku na igrzyskach w Londynie i uczestniczyły we wszystkich igrzyskach oprócz igrzysk w 1950, 1962 i 1986 roku. Reprezentacja zdobyła najwięcej złotych medali (39) oraz najwięcej medali w ogóle (101) podczas igrzysk w 2010 roku.

Indie raz były gospodarzem igrzysk:
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010 w Nowym Delhi

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!